Зоряне небо — уявна небесна сфера, що оточує Землю, на якій, як здається, лежать небесні тіла.
«Зоряне небо» — цикл віршів з п'яти поезій Лесі Українки, що датується орієнтовно 1891 роком.